Paola del Medico (1950) – cantante svizzera
 Walter Del Medico (1920-1987) – calciatore italiano